A kuku, Panie Kruku (ang. Ric the Raven, niem. Ric der Rabe, 1989-1992) – niemiecko-brytyjski serial animowany wyprodukowany przez King Rollo Films Ltd., Ravensburger i Videal GmbH.

Premiera serialu miała miejsce w Niemczech w 1989 roku. W Polsce serial nadawany był w drugiej połowie października 1993 roku na antenie TVP2. W późniejszym czasie serial był emitowany na antenie Fox Kids.

Opis fabuły 
Serial opowiada o perypetiach niebieskiego kruka imieniem Ric, który marzy o tym by zostać harcerzem, malarzem, itp. oraz przeżywa niesamowite przygody.

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 RiC TV, zasób filmowy w serwisie YouTube

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Niemieckie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1989